Фрит () — английская фамилия. Известные носители:

 Фрит, Бенджамин (род. 1957) — британский пианист.
 Фрит, Крис (род. 1942) — английский нейробиолог и нейропсихолог.
 Фрит, Уильям Пауэлл (1819—1909) — английский художник.
 Фрит, Ута (род. 1941) — британский психолог.
 Фрит, Фред (род. 1949) — английский музыкант и композитор.